Die Liste enthält sämtliche evangelisch-reformierten Kirchgemeinden des Synodalverbandes der Kantone Bern, Jura und Solothurn auf den 1. Januar 2016 (215). Einzelne Kirchgemeinden umfassen ein einziges Pfarramt, einige umfassen mehrere Pfarrämter (Schwarzenburg), und damit mehrere Kirchengebäude.

Literatur 
 Fritz Häusler: Das Emmental im Staate Bern bis 1798. Die altbernische Landesverwaltung in den Aemtern Burgdorf, Trachselwald, Signau, Brandis und Sumiswald, Bd. 2, Bern 1968.
 Carl Friedrich Ludwig Lohner: Die reformirten Kirchen und ihre Vorsteher im eidgenössischen Freistaate Bern nebst den vormaligen Klöstern, Thun 1864–1867.

Weblinks 
 Ev.-ref. Kirchgemeinden des Synodalverbandes nach kirchlichen Bezirken (PDF)

Einzelnachweise 

Kirchgemeinden der Reformierten Kirchen BernJuraSolothurn
Kirchgemeinden der Reformierten Kirchen BernJuraSolothurn
!